Губно-губной носовой согласный — наиболее часто встречающийся согласный в различных языках.

Характеристика 
 Место образования: губно-губной
 Способ образования: смычный
 Тип фонации: сонорный
 Носовой
 Сонант
 Пульмонический согласный

Распространённость

Примечания

Источники

Литература 
 

Губно-переднеязычные согласные
Носовые согласные
Губно-губные согласные